Известно несколько фильмов с таким названием:
 «Крайние меры» — американский боевик 1988 года.
 «Крайние меры» — американский медицинский триллер 1996 года.
 «Крайние меры» — американская медицинская драма 2010 года.
 «Крайние меры» — 12 эпизод 1 сезона научно-фантастического сериала «Вавилон-5».